Albert II (født 6. juni 1934) var belgiernes regerende konge fra 9. august 1993 til 21. juli 2013, hvor han abdicerede og overdrog tronen til sin ældste søn Philippe af Belgien. 

Han er søn af kong Leopold III (1901 – 1983) og dennes første kone, prinsesse Astrid af Sverige (1905 – 1935). Han fulgte sin ældre bror Baudouin som belgisk konge i 1993. Før kroningen var han kendt som fyrste af Liège.

Kong Albert tilhører det tyske fyrstehus Sachsen-Coburg-Gotha. Han er fætter til Kong Harald 5. af Norge og onkel til Storhertug Henri af Luxembourg.

Ægteskab og børn 

Albert giftede sig 2. juli 1959 i Bruxelles med Donna Paola Margherita Maria Antonia Consiglia dei Principi Ruffo di Calabria. 

Han og dronningen har tre børn:

 Philippe Leopold Louis Marie hertug af Brabant (født 15. april 1960). Han giftede sig med Jonkvrouwe Mathilde d'Udekem d'Acoz. De har fire børn.

 Astrid Josephine Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie (født 5. juni 1962). Hun er gift med ærkehertug Lorenz af Østrig-Este. De har fem børn.

 Laurent Benoït Baudouin Marie (født 19. oktober 1963). Han er gift med Claire Coombs, en britisk-belgisk ejendomsmægler. De har tre børn.

Kong Albert har en datter uden for ægteskab, Delphine Boël (født 1968), med baronesse Sybille de Sélys Longchamps. Resultatet af DNA-prøver blev afsløret den 27. januar 2020 af Alain Berenboom, og disse bekræftede Delphine Boël som Albert II's datter. Albert II anerkendte dette den 27. januar 2020 i en pressemeddelelse og mødtes med datteren officielt første gang i oktober 2020.

Fulde navn 
Alberts fulde navn er Albert Félix Humbert Théodore Christian Eugène Marie på fransk Albert Felix Humbert Theodoor Christiaan Eugène Marie på nederlandsk og på tysk Albert Felix Humbert Theodor Christian Eugen Maria

Anetavle

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
6. juni 1934 – 7. juni 1934 1934: Hans kongelige højhed Prins Albert af Belgien 
7. juni 1934 – 9. august 1993: Hans kongelige højhed Prinsen af Liège
9. august 1993 – 21. juli 2013: Hans Majestæt Belgiernes Konge
21. juli 2013 – nu: Hans Majestæt Kong Albert II af Belgien

Udenlandske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1968)
 : Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1*)  (1964)
Albert 2. af Belgien er siden den 15. marts 2007 Kommandør af Storkorset af Trestjerneordenen.

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

Kong Albert 2. på Det Belgiske Kongehus' officielle hjemmeside 

Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Konger af Belgien
Katolske monarker
Monarker der har abdiceret
Personer fra Bruxelles
Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden
Kommandører af Storkorset af Trestjerneordenen
Storkors med kæde af Den Italienske Republiks Fortjenstorden
Riddere af Serafimerordenen